Duboin est un patronyme porté notamment par :

 François-Marie Duboin (1827-1883),  ancien vicaire apostolique de Sénégambie, préfet apostolique du Sénégal ;
 Jacques Duboin (1878-1976), banquier, industriel et homme politique français. Revue La Grande Relève.
 Marie-Louise Duboin, fille de Jacques Duboin. Revue La Grande Relève.
Homonymie de patronyme